Nach dem deutschen Erfinder Werner von Siemens sind folgende Schulen benannt:

Weiterführende Schulen 
 Werner-von-Siemens-Mittelschule in Augsburg
 Werner-von-Siemens-Gymnasium (Bad Harzburg)
 Werner-Siemens-Realgymnasium in Berlin-Schöneberg
 Werner-von-Siemens-Gymnasium (Berlin-Nikolassee) in Berlin-Nikolassee
 Werner-von-Siemens-Gymnasium in Berlin-Zehlendorf
 Werner-von-Siemens-Realschule in Gladbeck
 Werner-von-Siemens-Gymnasium (Großenhain)
 Werner-von-Siemens-Gymnasium (Gronau) in Gronau
 Werner-von-Siemens-Gymnasium (Magdeburg)
 Städtisches Werner-von-Siemens-Gymnasium in München-Neuperlach
 Werner-von-Siemens-Gymnasium in Regensburg
 Werner-von-Siemens-Gymnasium Weißenburg

Berufsschulen 
 Werner-von-Siemens-Schule (Cham)
 Werner-von-Siemens-Schule in Frankfurt am Main

Grundschulen 
 Werner-von-Siemens-Grundschule in Augsburg
 Werner-von-Siemens-Realschule in Bocholt
 Werner-von-Siemens-Schule in Bochum
 Werner-von Siemens-Realschule in Düsseldorf
 Werner-von-Siemens-Schule in Gransee
 Realschule Werner-von-Siemens-Schule in Hannover
 Werner-von-Siemens-Schule Hildesheim in Hildesheim
 Werner-von-Siemens-Schule in Karlsruhe
 Werner-von-Siemens-Schule in Köln
 Werner-von-Siemens-Schule (Lorsch)
 Werner-von-Siemens-Schule im Maintal
 Werner-von-Siemens-Schule in Mannheim
 Werner-von-Siemens-Realschule in München
 Werner-von-Siemens-Schule in Stuttgart
 Werner-von-Siemens-Schule in Wetzlar
 Werner-von-Siemens-Schule in Wiesbaden

Siemens